Nivell, posició relativa a una altra altura, vegeu altura (magnitud)
 Nivell de sistema, posició relativa de determinats conjunts d'elements en la seva disposició en diferents plans d'organització d'un sistema, vegeu jerarquia
 Nivell (instrument), instrument de mesura utilitzat per a determinar l'horitzontalitat o verticalitat d'un element
 Nivell topogràfic, instrument que té com a finalitat la mesura de desnivells entre punts que estan a diferents altures o el trasllat de cotes d'un punt conegut a un altre desconegut
 Nivell mitjà del mar, punt de referència per definir alçades dintre de l'àmbit geogràfic
 Nivell de potència acústica, paràmetre que mesura la manera com és percebuda la potència acústica.
 Nivell de pressió sonora, quantitat de pressió sonora que exerceix la vibració en el medi elàstic 
 Nivell de confort acústic, nivell de so provocat per les activitats humanes que resulta perniciós per al benestar de les persones 
 Nivell de confiança en estadística s'utilitza per definir la confiança d'un determinat paràmetre
 Nivell d'energia, quantitat estable d'energia, que un sistema físic pot tenir
 Nivell d'evidència, utilitzat en investigació pels professionals de la salut 
 Nivell tròfic, posició que ocupa en els fluxos de matèria i energia en ecologia
 Nivell de domini de les proteïnes, unitat d'aminoàcids.
 Nivell freàtic, lloc on es troba l'aigua subterrània
 Nivell metabòlic, mesura que s'utilitza en climatització per aproximar-se a la sensació de comoditat tèrmica, vegeu índex metabòlic
 Nivell físic, nivell 1 dels set nivells del model OSI i s'encarrega de realitzar els serveis sol·licitats per la capa d'enllaç de dades.
 Nivell, en programació d'ordinadors fa referència al tipus de llenguatge utilitzat: Llenguatge de programació d'alt nivell, llenguatge de programació de nivell mitjà o llenguatge de programació de baix nivell
 Nivell (videojocs), en molts videojocs, escenari amb unes característiques i objectius propis.